El nombre de Anastasio I puede referirse a:

 El papa Anastasio I (?-401).
 El emperador de Bizancio Anastasio I (430-518).
 El patriarca Anastasio I de Constantinopla (patriarca desde 730 a 754).